Первенство Казахстана по футболу 2012 года — 18-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 16 клубов. Проходил с 28 апреля по 20 октября 2012 года.

Регламент

Участники первенства 
 Состав участников первенства определяется Исполкомом.
 Количественный состав первенства - 16 клубов.
 Команды, занявшие по итогам турнира 1-е и 2-е места, в сезоне-2013 будут выступать в Премьер-лиге. Соответственно, команды, занявшие 13-е и 14-е места в Премьер-лиге, будут выступать в Первой лиге.
 Клубы, завоевавшие право по итогам сезона выступать в чемпионате и отказавшиеся от данного права, могут быть заменены другими клубами по решению Исполкома.

Определение мест в случае равенства очков 
В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд места команд в турнирной таблице во время проведения чемпионата определяются по следующим критериям:
 Количеслтво побед во всех матчах;
 Рразность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
В соответствии с регламентом первенства, в случае равенства очков у двух и более команд их места в итоговой таблице определяются по следующим критериям:
 Количество побед во всех матчах;
 Результаты очных встреч (очки, победы, разность мячей, голы, голы на чужом поле);
 Разность забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 Количество забитых мячей во всех матчах;
 Количество мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой таблице определяются в дополнительном матче (турнире) между этими командами.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 

По сравнению с предыдущим сезоном, количество участников было уменьшено с 18 до 16.

 «Казахмыс» (Сатпаев) и «Гефест» (Сарань) прекратили существование в 2011 году.

По итогам сезона-2011 Премьер-лигу покинул «Восток»(Усть-Каменогорск).

В 2011 году из Первой лиги в Премьер-Лигу квалифицировались:
 «Сункар» (Каскелен) — 1-е место (77 очков).
 «Окжетпес» (Кокшетау) — 2-е место (69 очков).

Согласно регламенту проведения чемпионата-2012 решением ФФК перешёл в Премьер-лигу:
 «Акжайык» (Уральск) — 4-е место (53 очка).

Следующие клубы сменили название:
 «Цесна» (Алма-Ата) — на «Кайрат Академия».
 «Тарлан» (Шымкент) — на «Кыран».

30 марта 2012 года состоялось заседание Исполкома ФФК, решением которого количество участников первенства было увеличено до 16 команд.

Это вызвало возмущение болельщиков, так как также изменился календарь соревнований, в котором клубы Первой лиги теперь вновь играли матчи в будние дни.

Новыми участниками соревнований стали:
 «Байтерек» (Астана).
 БИИК (Шымкент).

Участники

Итоговая таблица

Лидеры первенства

Распределение мест по турам

Результаты матчей 

* За неправомерное участие дисквалифицированного игрока результат матча 20-го тура «Ак Булак» — «Каспий» был аннулирован, «Ак Булаку» засчитано техническое поражение со счётом 0:3 и наложен штраф в размере 300 000 тенге, а «Каспию» присуждена победа со счётом 3:0.

Лучшие бомбардиры 

* За неправомерное участие дисквалифицированного игрока результат матча 20-го тура «Ак Булак» — «Каспий» был аннулирован. В этом матче Пурышкин сделал хет-трик.

Рекорды турнира 

 Самая крупная победа хозяев (+6):
 13.07.2012. «Экибастуз» — «Актобе-Жас» (Актобе) 6:0 .
 16.07.2012. «Кыран» (Шымкент) — «БИИК» (Шымкент) 6:0.
 27.08.2012. «Байтерек» (Астана) — «БИИК» (Шымкент) 6:0 .
 Самая крупная победа гостей (+4):
 03.06.2012 «Актобе-Жас» (Актобе) — «Ак Булак» (Талгар) 2:6.
 06.07.2012 «Спартак» (Семей) — «Астана-1964» (Астана) 0:4 .
 22.09.2012 «Актобе-Жас» (Актобе) — «Экибастуз» 0:4 .
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 03.06.2012  «Актобе-Жас» (Актобе) — «Ак Булак» (Талгар) 2:6.

Техническое оснащение команд

Примечания

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2012 на сайте "Казахстанский футбол" 
Регламент Первенства РК по футболу среди клубов Первой лиги на 2012 год
 Страница Первой лиги на сайте ФФК 

Первая лига Казахстана по футболу